Die Handball-Bundesliga 2019/20 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Liqui Moly Handball-Bundesliga 2019/20) war die 42. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 54. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 22. August 2019 und sollte mit dem letzten Spieltag am 14. Mai 2020 enden.

Aufsteiger zur neuen Saison waren die HBW Balingen-Weilstetten und die HSG Nordhorn-Lingen. Die Saison 2019/20 war die erste Saison ohne das Bundesliga-Gründungsmitglied VfL Gummersbach.

Nachdem die Saison am 12. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie zunächst bis zum 19. April ausgesetzt wurde, wurde sie am 21. April 2020 abgebrochen. Der THW Kiel wurde zum Meister erklärt.

Die Abstiegsregelung wurde ausgesetzt, es gab keine Absteiger, als Aufsteiger für die nächste Saison konnten sich der HSC 2000 Coburg und TUSEM Essen qualifizieren. Die Saison 2020/21 wurde daraufhin mit 20 Teams gespielt.

Modus 
In dieser Saison spielten 18 Mannschaften im Modus Jeder gegen Jeden mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag sollte Deutscher Meister 2020 sein, die beiden Letztplatzierten sollten in die 2. Liga absteigen. Mit dem Corona-bedingten Abbruch der Saison wurde jedoch festgelegt, dass in dieser Saison keine Mannschaft absteigt. Zusammen mit den beiden Aufsteigern HSC 2000 Coburg und TUSEM Essen werden daher 20 Vereine an der nächsten Saison teilnehmen, in der es vier Absteiger geben wird.

Internationale Wettbewerbe

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen für besonders interessante Spiele größere Heimspielstätten bzw. für weniger interessante kleinere. GWD Minden musste seine Spielstätte mit Beginn des Jahres 2020 aufgrund der Schließung der Kampa-Halle wechseln.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Handballsaison 2019/20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020